La Copa de Alemania 1970 fue la 27.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del 3 de enero al 29 de agosto de 1970 y que contó con la participación de 32 equipos.

El Kickers Offenbach venció al 1. FC Colonia en la final jugada en el Niedersachsenstadion para ser campeón de copa nacional por primera vez.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1970 results at Fussballdaten.de 
 1970 results at Weltfussball.de 

	

1970
Alemania en 1970
Fútbol en 1970